Eurocopter EC225 — многоцелевой вертолёт, разработанный компанией Airbus Helicopters (бывшая Eurocopter Group). На вертолёте установлены два газотурбинных двигателя. Данный вертолёт способен принять на борт 25 пассажиров.

История 
Разработка вертолёта началась в 1998 году. Первый полёт был совершён 27 ноября 2000 года.

Эксплуатация 
С 2005 года Алжир стал использовать вертолёт для перевозки VIP-персон.  

Крупнейшим эксплуатантом вертолёта стала канадская компания CHC Helicopter. 

Вертолёт стал использоваться преимущественно для перевозки нефтяников на буровые платформы в море в Норвегии, Австралии и Великобритании. В ряде стран вертолёт используется ВВС, ВМФ и спасательными службами.

После крушения EC225 в Норвегии в 2016 году была выявлена потенциальная проблема безопасности с несущим винтом, и некоторые операторы стали отказываться от эксплуатации вертолёта.

Аварии и катастрофы

Тактико-технические характеристики

Примечания

Ссылки 
 Сайт компании Airbus Helicopters
 FLIGHT TEST: Eurocopter EC225 - Puma repowered
 Описание вертолёта на сайте airbushelicoptersinc.com

Вертолёты Eurocopter
Международные вертолётостроительные проекты
Гражданские вертолёты